A 3080-as jelzésű autóbusz Balassagyarmat és Salgótarján között közlekedik, és a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

A busz Balassagyarmatról keletre indulva végighalad a 22-es főúton, Salgótarjánban áttér a 21-es főútra, és azon is megy a végállomásig.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Perc (↑)
!width=30%|Megállóhelyet érintő járatok
!Fontosabb létesítmények
|-

|-

|-

|-
|9||Őrhalom, Mária major||66
|align=left|
|
|-
|11||Őralom, Rákóczi út 138.||64
|align=left|
|
|-
|12-13||Őrhalom, iskola||63
|align=left|
|Őrhalmi József Attila Általános Iskola
|-
|14||Őrhalom, csitári elágazás||61
|align=left|
|
|-
|15||Hugyagi elágazás||60
|align=left|
|
|-
|21||Szécsény, újtelep||54
|align=left|
|
|-
|22||Szécsény, Egészségügyi centrum||23
|align=left|
|
|-
|23-27||Szécsény, autóbusz-állomás||45-52
|align=left|
|autóbusz-állomás
|-
|29||Szécsény, vasútállomás bejárati út||43
|align=left|
|
|-
|33||Magyargéci elágazás||39
|align=left|
|
|-
|36||Endrefalva, Besztercei út||36
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Csak az alábbi járatok: 1, 3, 5, 9, 12, 48, 50, 53, 56, 57, 62
|-bgcolor=DFDFDF
|+2||Endrefalva, szövetkezeti italbolt||+5
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|+6||Szécsényfelfalu, autóbusz-forduló||+2
|align=left|
|
|-
|37||Endrefalva, szövetkezeti italbolt||32-34
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Csak az alábbi járatok: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 25, 32, 33, 38, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 61, 62Babatfalvát nem érintik
|-bgcolor=DFDFDF
|+2||Pilinyi elágazás||+4
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|+4||Piliny, autóbusz-váróterem||+2
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|+5||Piliny, Tarjáni út 33.||+1
|align=left|
|
|-
|39||Babatfalva||32
|align=left|
|
|-
|40||Piliny, Felső elágazás||31
|align=left|
|
|-
|42||Szalmatercs, községháza||28
|align=left|
|
|-
|44||Karancsság, bejárati út||26
|align=left|
|
|-
|45||Karancsság, Rákóczi út||25
|align=left|
|
|-
|46||Karancsság, újtelep||24
|align=left|
|
|-
|47||Ságújfalu, Zrínyi út||23
|align=left|
|
|-
|48||Ságújfalu, italbolt||22
|align=left|
|
|-
|49||Ságújfalu, újtelep||21
|align=left|
|
|-
|51||Kishartyán, Rákóczi út 2.||19
|align=left|
|
|-
|52||Kishartyán, autóbusz-váróterem||18
|align=left|
|
|-
|53||Kishartyán, Rákóczi út 37.||17
|align=left|
|
|-
|56||Kőkút puszta||14
|align=left|
|
|-
|58||Csókás puszta||12
|align=left|
|
|-
|59||Csókási erdészház||11
|align=left|
|
|-

|-

|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Csak az alábbi járatok: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 25, 26, 32, 33, 39, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 61, 62Salgótarján, baglyasaljai felüljárót nem érintik
|-bgcolor=DFDFDF

|-bgcolor=DFDFDF

|-bgcolor=DFDFDF

|-bgcolor=DFDFDF

|-bgcolor=DFDFDF

|-

|-

|-

|}

Források
 
 
 
 

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Nógrád megye közlekedése